Nunataaraq bezeichnet:
 Nunataaraq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Nunataaraq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland